Аль-Ахрам ( — «Піраміди») може відноситься до:
 Аль-Ахрам — щоденна газета, що виходить у Каїрі, Єгипет.
 Al-Ahram Beverage Company — підприємство харчової промисловості Єгипту, що випускає пиво, солод, безалкогольні напої, вино та інші алкогольні напої.